Molekulska formula -{C3H2F6O}- se može odnositi na:

 Desfluran
 Heksafluoro-2-propanol